Luciana Pires de Sá Requião (Rio de Janeiro, 15 de junho de 1968) é violonista, contrabaixista, arranjadora, professora e pesquisadora brasileira.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Contrabaixistas do estado do Rio de Janeiro
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Professores do estado do Rio de Janeiro
Pesquisadores do Brasil
Músicos de música popular brasileira